Fiemme può riferirsi a:

Val di Fiemme – valle del Trentino
Magnifica Comunità di Fiemme – vicinia del Trentino
Dolomiti di Fiemme – gruppo montuoso

Sport
Fiemme 1991 – campionati mondiali di sci nordico
Fiemme 2003 – campionati mondiali di sci nordico
Fiemme 2013 – campionati mondiali di sci nordico
Hockey Club Fiemme – squadra di hockey su ghiaccio di Cavalese